Aleksander Winiarski – działacz niepodległościowy, 19 grudnia 1930 odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami
 Aleksander Winiarski (ur. 1890) – podpułkownik łączności Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari i Krzyża Niepodległości

Uwagi

Przypisy